Сміт (округ, Канзас)
Сміт (округ, Міссісіпі)
Сміт (округ, Теннессі)
Сміт (округ, Техас)
Сміт (округ, Вірджинія)